Charles Feldmann (1846-1929), général de division français ;
 Else Feldmann (1884-1942), écrivaine prolétarienne autrichienne, morte en camp ;
 Hans-Peter Feldmann (1941-), peintre allemand ;
 Jean Feldmann (1905-1978), un biologiste français, spécialisé dans l'étude des algues marines, dont l’abréviation botanique standard est Feldmann ;
 John Feldmann (1967-), musicien américain d'origine ashkénaze ;
 Markus Feldmann (1897-1958), homme politique suisse ;
 Peter Feldmann (1958-), homme politique allemand  ;
 Rötger Feldmann (1950-), auteur de bandes dessinées allemand ;
 Valentin Feldmann (1864-1928), sculpteur et aquarelliste russe.

Patronyme germanique
Patronyme juif